Änkeman Jarl kan syfta på:

 Änkeman Jarl – ett folklustspel av Vilhelm Moberg från 1940
 Änkeman Jarl (film, 1945) – en svensk komedifilm från 1945 baserad på pjäsen
 Änkeman Jarl (film, 1971) – en svensk TV-film från 1971 baserad på pjäsen
 Änkeman Jarl (film, 1994) – en svensk TV-film från 1994 baserad på pjäsen